Бурбо́н () — багатозначний термін:

Прізвище 
 Бурбони — королівська династія.
 Бокові гілки династії:
 Анжуйські Бурбони
 Бурбони-Конті
 Пармські Бурбони
 Бурбони-Прео
 Сицилійські Бурони

 Анна-Єлизавета де Бурбон (1662—1662) — французька принцеса.
 Луїза Франсуаза де Бурбон (1673—1743) — узаконена дочка короля Франції Людовіка XIV.
 Анна Женев'єва де Бурбон-Конде (1619—1679) — головна натхненниця Фронди, дочка Генріха II де Конде.

Топоніми

округ Бурбон — штат Канзас
 округ Бурбон — штат Кентуккі
 Бурбон — місто, штат Індіана
 Бурбон — місто, штат Міссурі

Бурбон — сеньйорія, а з 1327 року — герцогство на території сучасного французького департаменту Альє
 Бурбонне — історичний та культурний регіон Франції, розташований на теренах колишнього генцогства Бурбонського
 Бурбон — назва острова Реюньйон з 1649 до 1793 і з 1810 до 1848 року
 Бурбон-Лансі — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Бурбон-л'Аршамбо — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє

Споруди 
 Бурбонський палац () — місце засідань Національної асамблеї Франції в Парижі.

Інше 
 Бурбон — тип американського віскі.
 Бурбон — сорт кави.
 Бурбонська ваніль — різновид ванілі, що вирощується на Мадагаскарі, Коморських островах та острові Реюньйон (кол. о. Бурбон).
 Бурбон — клас старовинних троянд.